een tekst opnieuw schrijven
Herschrijven (theoretische informatica)